Цой — распространённая фамилия российских и среднеазиатских корейцев. Происходит от северокорейского диалектного произношения корейской фамилии . Варианты написания фамилии латиницей:
Tsoy, Tsoi, Choi, Choy. Происходят из-за созвучия Цой, , Чхве, .

Известные носители 
 
 Цой, Алексей Владимирович (род. 1977) — казахстанский политик, министр здравоохранения.
 
 Цой, Анита Сергеевна (род. 1971) — российская певица.
 Цой Бон Со (1912—1964) — Герой Социалистического Труда.
 Цой, Валентин Евгеньевич (1952—2021) — общественный деятель, российский учёный-экономист.
 Цой, Виктор Робертович (1962—1990) — советский певец и рок-музыкант, композитор, актёр, поэт, лидер группы «Кино».
 Цой, Владимир Пенчерович (1938—2015) — советский и российский художник.
 Цой, Вячеслав Динович (1948—1995) — киноактёр, мастер спорта по восточным единоборствам (дзюдо).
 Цой, Данил Александрович (род. 1995) — казахстанский футболист.
 Цой Зя Ир (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Цой, Иван Антонович (1901—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Цой, Иван Зосимович (1924—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Цой, Марианна Игоревна (1959—2005) — писательница, общественный деятель, музыкальный продюсер.
 Цой, Моисей Андреевич (1904 — ?) — колхозник, Герой Социалистического Труда (1948).
 Цой, Олег Григорьевич (род. 1944) — Герой Российской Федерации.
 Цой, Ольга Семёновна (1924—2002) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Цой, Павел Николаевич (1926—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Цой Пон Нам (1912—1958) — Герой Социалистического Труда.
 
 Цой Сын Гук (1919—1991) — Герой Советского Союза.
 Цой, Татьяна Леонидовна (род. 1981) — заслуженный мастер спорта России (подводный спорт).
 Цой Фирму (1916 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Цой Чан Гын (1915—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Цой, Юрий Алексеевич (род. 1941) — советский российский учёный.

См. также 
 «Цой» — российский фильм 2020 года.

Примечания